Blu notte – colore
Blu notte – album di Delia Gualtiero del 1988
Blu notte – film del 1992 di Giorgio Serafini, con Rodolfo Corsato, Massimo Lodolo, Dario Penne, Marco Guglielmi, Venantino Venantini, Donald Hodson
Blu notte - Misteri italiani – programma televisivo